Шант — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 «Шант» — армянский телеканал
 Шант, Левон (1869—1951) — армянский писатель, новеллист и политический деятель